В Воронеже установлены 2 памятника поэту Алексею Васильевичу Кольцову:
 Памятник А. В. Кольцову (Воронеж, Кольцовский сквер)
 Памятник А. В. Кольцову (Воронеж, Кольцовский бульвар)

См. также 

 Литературный некрополь